Cedrún ist der Familienname folgender Personen:

 Andoni Cedrún (* 1960), spanischer Fußballtorwart
 Carmelo Cedrún (* 1930), spanischer Fußballtorhüter